

Риджлі — місто, штат Меріленд
 Риджлі — місто, штат Теннессі
 Риджлі — селище, штат Міссурі